Вільшанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Юсківська волость — Лохвицького повіту Полтавської губернії;
 Юсківська волость — Лубенського повіту Полтавської губернії;